Пер-Лаше́з () — это антропоним от имени Франсуа д'Экс де Лашеза (1624—1709) — духовника короля Людовика XIV.

Топонимы 
 Пер-Лашез — парижское кладбище;
 квартал Пер-Лашез;
 авеню Пер-Лашез;
 станция парижского метро Пер-Лашез

Разное 

 Пер-Лашез — восточный ветер, дующий над Парижем